Barcia puede referirse a:

Provincia de La Coruña 
Barcia (Boimorto), aldea de la parroquia de Arceo, municipio de Boimorto.
Barcia (Cabana de Bergantiños), lugar de la parroquia de Riobó, municipio de Cabana de Bergantiños.
Barcia (Cabañas), lugar de la parroquia de Regoela, municipio de Cabañas.
Barcia (Carballo), lugar de la parroquia de Sísamo, municipio de Carballo.
Barcia (Mañón), lugar de la parroquia de Mañón, municipio de Mañón.
Murados de Barcia, lugar de la parroquia de Mañón, municipio de Mañón.
Barcia (Mesía), lugar de la parroquia de Boado, municipio de Mesía.
Barcia (Miño), lugar de la parroquia de Bemantes, municipio de Miño.
Barcia (Narón), lugar de la parroquia de Trasancos, municipio de Narón.
Barcia (El Pino), lugar de la parroquia de Pastor, municipio de El Pino.
Barcia (San Saturnino), lugar de la parroquia de Narahío, municipio de San Saturnino.
Barcia (Santiago de Compostela), lugar de la parroquia de Laraño, municipio de Santiago de Compostela.
Barcia (Teo), lugar de la parroquia de Cacheiras, municipio de Teo.

Provincia de Lugo 
Barcias, lugar de la parroquia de Librán, municipio de Baleira.

Barcia (Lugo), lugar de la parroquia de Mazoy, municipio de Lugo.
Barcia (Navia de Suarna), lugar y parroquia del municipio de Navia de Suarna.

A Barcia (Orol), lugar de la parroquia de Bravos, municipio de Orol.
Barcia (Ribera de Piquín), lugar de la parroquia de San Xurxo de Piquín, municipio de Ribera de Piquín.

Provincia de Orense 
Barcia (Irijo), lugar de la parroquia de Reádigos, municipio de Irijo.
Barcia (Melón), lugar de la parroquia de Quins, municipio de Melón.

Provincia de Pontevedra 
Coto de Barcia, lugar de la parroquia de Mourentán, municipio de Arbo.
Barcia de Mera, parroquia del municipio de Covelo.
Barcia (Covelo), lugar de la parroquia de Campo, municipio de Covelo.
Barcia (La Estrada), lugar de la parroquia de Riobó, municipio de La Estrada.
Barcia (Lalín), lugar y parroquia del municipio de Lalín.
Barcia (La Lama), lugar y parroquia del municipio de La Lama.
A Barcia (Meis), lugar de la parroquia de San Martiño de Meis, municipio de Meis.
Fraga da Barcia, lugar de la parroquia de Mondariz, municipio de Mondariz.
A Barcia (Pontevedra), lugar de la parroquia de Marcón, municipio de Pontevedra.
Barcia (Fiestras), lugar de la parroquia de Fiestras, municipio de Silleda.
Barcia (Siador), lugar de la parroquia de Siador, municipio de Silleda.
Barcia (Valga), lugar de la parroquia de Cordeiro, municipio de Valga.
Barcia (Villanueva de Arosa), lugar de la parroquia de Bayón, municipio de Villanueva de Arosa.

Asturias 
 Barcia (Valdés), lugar y parroquia del municipio de Valdés.
 La Candanosa de Barcia, lugar de la parroquia de Barcia, municipio de Valdés.
 Gallinero Barcia, lugar de la parroquia de Barcia, municipio de Valdés.
 Barcia (Santa Eulalia de Oscos), lugar de la parroquia de Santa Eulalia de Oscos, municipio de Santa Eulalia de Oscos.